Этеокипрский язык — язык догреческого населения острова Кипр.

Корпус 
Термин «этеокипрский» (то есть «подлинно кипрский») охватывает следующий корпус текстов:
 несколько сот надписей кипрским письмом, датируемых V—III вв. до н. э., которые невозможно истолковать по-гречески. Часть этих надписей может быть греческой, однако непонятной из-за краткости; однако выделяются как минимум две группы однозначно негреческих надписей, среди которых встречаются и довольно длинные, с характерными негреческими морфологическими особенностями:
 не менее 100 надписей из Аматуса (единичные надписи сопровождаются параллельным текстом на греческом койне, выполненным не кипрским письмом, а обычным греческим алфавитом);
 группа коротких надписей из Голги (Golgoi, ныне Афиену в районе Ларнака). Маркус Эгетмайер полагает, что эта группа надписей выполнена иным языком, чем аматусские.

Язык кипро-минойских надписей 

Предполагается, что этеокипрский язык был языком догреческого населения Кипра, и потому мог представлять собой более позднюю форму языка, на котором выполнены более ранние надписи кипро-минойским письмом, между XII—X веками до н. э. (последнее в целом недешифровано, однако около 15-20 знаков могут быть надёжно отождествлены со знаками более позднего кипрского письма). Ввиду хронологического разрыва в более чем полтысячелетия данный язык принято называть «язык кипро-минойских надписей», а его родство с этеокипрским, несмотря на сходство в морфологии, остаётся дискуссионным. Ив Дюу провёл сопоставительный анализ этеокипрских надписей с кипро-минойскими, и нашёл общие закономерности в статистике употребления аналогичных знаков (что отличало их от надписей на греческом языке, где те же знаки имели иную статистику встречаемости и занимали иные позиции в словах).

В связи с тем, что кипро-минойское письмо до конца не дешифровано, остаётся проблематичным вопрос, какой язык они передавали. Жан-Пьер Оливье придерживается мнения, что различные графические варианты кипро-минойского письма указывают как минимум на два различных языка. Его точку зрения критикуют Т. Палайма и С. Феррара, указывающие на однородность кипро-минойского корпуса (весьма сходные статистические закономерности употребления знаков, совпадающие слова и предполагаемые морфемы).

Остаётся спорным влияние на этнический и языковой состав острова миграции «народов моря». Согласно египетским источникам, на рубеже XIII—XII вв. до н. э. на Кипр вторгся народ «ч-к-р» (тевкры?) из числа «народов моря», в состав которых предположительно входили также пеласги и этруски. Тем не менее, данный период не только не сказался на материальной культуре острова, но более того, в отличие от большинства других регионов Восточного Средиземноморья, переживших «бронзовый коллапс», Кипр переживает в это время расцвет. Следы проникновения греческих колонистов появляются в материальной культуре не резко, а постепенно.

Если до X в. до н. э. кипро-минойское письмо было распространено по всему острову (с наибольшей концентрацией памятников на востоке острова, в Энгоми и Хала-Султан-Текке), то с X в. до н. э. (распространение на острове греческих колонистов) и до VI в. до. н.е. происходит упадок письменности и её смена, а с V в. до н. э. этеокипрский язык засвидетельствован лишь на юго-востоке острова, в Аматусе, население которого также в значительной мере подверглось эллинизации (все местные правители носили греческие имена).

Грамматика

Кипро-минойские надписи 
Поскольку письмо на настоящий момент дешифровано лишь частично (однозначно опознаны лишь около 1/3 всех знаков), можно судить лишь об отдельных грамматических и лексических характеристиках текстов данным письмом. Вопрос о том, совпадает ли данный язык с этеокипрским, также остаётся открытым.

В кипро-минойских надписях выявлены некоторые характерные повторяющиеся элементы слов (морфемы?), в том числе инициальные и финальные элементы слов. Весьма характерным является употребление знака na в основном как финального (где он может представлять собой морфему), но никогда — в начале слов. Также в конце часто встречаются знаки si, to, nu(?), sa, mo. Знаки для слогов, состоящих из одного гласного звука, встречаются почти исключительно в начале слов (в отличие от этеокипрских текстов, где знак i встречается как конечная морфема).

Свидетельства угаритских текстов 
В архивах Угарита, торгового города в Леванте, погибшего в ходе бронзового коллапса, сохранилась обширная переписка с соседними царствами, в том числе с Аласией (Кипром). Большая часть данной переписки велась на угаритском языке, поэтому её контекст понятен; некоторые надписи выполнены кипро-минойским письмом с характерными местными особенностями начертания.

Этеокипрские тексты 
Ввиду скудности материала изучены лишь некоторые грамматические особенности:
 агглютинативная структура языка,
 префиксы e-ki, pu (возможно, предлоги)
 некоторые падежные окончания (-se/-ti, -ni/-no/-no-ti/-so, -o-ti, -wo/wi и др.: знак / означает чередование окончаний в словах с одинаковыми основами)
 показатель «отчества» (-o-ko-), известный по ряду имён; сопоставляется с хурритским -uhu-; в словах предшествует падежному окончанию.
 показатель -na или -no, также широко представленный в глоссах и в кипро-минойских текстах (в этрусском языке аналогичный показатель был характерен для производных прилагательных).

Морфологические показатели выявлены на материале хорошо опознаваемых древнегреческих имён с этеокипрскими (падежными?) окончаниями, а также при сравнении слов, различающихся одним или двумя конечными слоговыми знаками. Ряд окончаний (например, -(n)o-ti) встречаются довольно часто в разных контекстах.

Фонетика и правописание 
Знак si в середине слова нередко чередуется с i, что может быть свидетельством палатализации; перед другими гласными s не подвергается подобной трансформации.

В ряде случаев s в середине слова может чередоваться с r или t.

Характерным отличием от всех прочих эгейских письменностей является частая встречаемость открытых гласных в середине слов (что, возможно, свидетельствует о наличии дифтонгов). Необычно часто, по сравнению с греческими текстами, встречаются слоги с гласным -u.

Иногда встречаются варианты одного слова, отличающиеся одним из гласных в середине слова, что может говорить об отсутствии строгого правила использования «пустых» гласных в конце закрытых слогов. В греческих текстах существует правило: «пустым» является либо гласный соседнего слога, либо е в конце слова.

Ономастика 
В кипро-минойском корпусе относительно надёжно идентифицирована последовательность из двух знаков, означающая «сын» (такого-то).

Большинство имён в этеокипрских текстах являются греческими; собственно этеокипрские, даже если они представлены, до сих пор надёжно не опознаны, кроме одного: tu-sa-so-ko-(s)o-ti = Tu(r)sas + показатель отчества + падежное окончание.

Из угаритской переписки известны отдельные кипрские топонимы и имена. Имя царя Аласии, Кушмешуша, очевидно не относится к известным языкам Средиземноморья и Ближнего Востока.

Финикийская надпись из Аматуса содержит единственное слово l’mryk («для 'mryk» — также, возможно, местное имя).

В ассирийских и финикийских текстах также засвидетельствованы кипрские имена неясной этимологии, например, Erisu, Kisu.

Глоссы 
Ряд глосс аркадо-кипрского диалекта, возможно, заимствованы из этеокипрского языка — например, agor (орёл).

Генетические связи 
Ввиду скудости лексики установить генетические связи языка на сегодняшний день невозможно. Т. Б. Джонс (Джоунз), автор приведённой ниже (не общепризнанной) дешифровки билингвы из Аматуса, считал язык родственным этрусскому; этой же точки зрения придерживаются Х. Рикс и С. А. Яцемирский. Ряд исследователей отмечают формальное структурное сходство между этеокипрским и хурритским. Наиболее подробно хурритскую гипотезу рассмотрела Филиппа Стил; она отметила сходство большинства именных аффиксов, но при этом — отсутствие хурритских аналогов для наиболее частого аффикса -(n)o-ti, а также опознаваемых хурритских слов в текстах. М. Эгетмайер и Ф. Стил предполагают, что даже если гипотеза о родстве хурритским имеет под собой основания, она на сегодняшний день недоказуема.

Тексты

Двуязычная надпись из Аматуса 
Наиболее известная этеокипрская надпись — двуязычный текст, датируемый примерно VI в. до н. э., состоящий из частей на аттическом диалекте древнегреческого языка и на этеокипрском. Аматус был древним городом на южном побережье Кипра (около 10 км к югу от Лимасола и 40 км к западу от Ларнаки). Ниже приведена транслитерация текста (заглавными буквами — чтение знаков, строчными — предложенные Т. Б. Джонсом деление на морфемы и перевод).

С точки зрения грамматики и лексики Т. Б. Джонс сближает язык надписи с этрусским языком и языком Лемносской стелы, однако ввиду малого количества надписей такую точку зрения нельзя считать надёжной. Строка (2) представляет собой морфологическую разбивку, согласно Джонсу, а строка (3) — его интерпретацию текста.
Перевод Джонса не принят большинством современных исследователей.

 Этеокипрский текст:
 A-NA MA-TO-RI U-MI-E-SA-I MU-KU-LA-I LA-SA-NA
 Ana mator-i um-iesa-i Mukula-i Lasana
 В этом городе посвятили тиррены в Мукуле (Lasana соотв. Rasna — самоназвание этрусков)

 A-RI-SI-TO-NO-SE A-RA-TO-WA-NA-KA-SO-KO-O-SE KE-RA KE-RE-TU-LO-SE
 Ariston-ose Artowanaksoko-ose, kera keretul-ose.
 Аристону (сыну) Аристонакта, из благородного рода.

 TA KA-NA KU-NO SO-TI A-LO KA-I-LI PO-TI
 Ta kana kuno sot-i, ail-o kail-i pot-i
 Этот дар (был) принесён могиле, положен в землю вождём. Греческий текст:
  'Η πολις 'η Αμαθουσιων Αριστωνα Αριστωνακτος, ευπατριδην.'''
 Полис жителей Аматуса (посвятил) Аристону (сыну) Аристонакта, из благородного рода.

Другие надписи 
Существует также несколько кратких надписей. В 2015 г. М. Эгетмайер объявил об обнаружении новой длинной этеокипрской надписи (должна быть опубликована в журнале «Кадмос» в 2017—2018 гг.).

Литература 
 Duhoux Y. Eteocypriot and Cypro-Minoan .
 Steele, Philippa. A Linguistic History of Ancient Cyprus: The Non-Greek Languages, and their Relations with Greek, c.1600–300 BC (Cambridge Classical Studies) Hardcover – Illustrated, 2013.
 Steele, Philippa. Syllabic writing on Cyprus and its context (Cambridge Classical Studies) Hardcover – Illustrated, 2013.
 Харсекин А. И. Этеокипрские надписи // Тайны древних письмён. Проблемы дешифровки. М., 1976.
 Джоунз Т. Б. Заметки об этеокипрском языке // Тайны древних письмён. Проблемы дешифровки. М., 1976.

Примечания

Ссылки 
 Этеокипрское 

Древние языки Ближнего Востока
Древние языки Европы
Тирренские языки
История Кипра